Вита́ва () — река в Хотимском районе Могилёвской области Белоруссии и в Суражском районе Брянской области России, правый приток реки Ипуть. Берёт начало в болотах на территории Белоруссии в 6 км восточнее деревни Варваровка, далее на юг и впадает в Ипуть около д. Дегтярёвка.

Литература 
 

Притоки Ипути
Реки Брянской области
Реки Могилёвской области
Водные объекты Хотимского района